Hsüan-ch’eng kan syfta på följande platser:

Kina 

 Yicheng (häradshuvudort i Kina, Hubei), 
 Xuanzhou (ort i Kina), Anhui, 

Robotskapade Kinaförgreningar